Шевченко () — село в Онуфриевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 142 человека. Почтовый индекс — 28110. Телефонный код — 5238. Код КОАТУУ — 3524655402.

Местный совет 
28110, Кировоградская обл., Онуфриевский р-н, пгт Павлыш, ул. Сухомлинского, 6

Ссылки 
 Шевченко на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Онуфриевского района
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко